Gwyn Jones může být:

 Gwyn Jones (spisovatel) (1907–1999) – velšský spisovatel
 Gwyn Jones (fyzik) (1917–2006) – velšský fyzik
 Gwyn Jones (ragbista) (* 1972) – velšský ragbista